

Toponyme 

 Grenier de Commune, sommet des Alpes du Nord.

Titres 

 Commune (1933-1939) mensuel culturel français, relancé en 2022.

Division administrative 
Une commune est une division administrative dans plusieurs pays :
 une commune en Algérie ;
 une commune en Allemagne ;
 une commune en Autriche ;
 une commune en Belgique ;
 une commune au Cameroun ;
 une commune au Chili ;
 une commune en Côte d'Ivoire ;
 une commune au Danemark ;
 une commune en Espagne ;
 une commune en Finlande ;
 une commune en France ;
 une commune en Hongrie ;
 une commune aux îles Féroé ;
 une commune en Italie ;
 une commune au Luxembourg ;
 une commune en Macédoine du Nord ;
 une commune à Madagascar ;
 une commune au Maroc ;
 une commune en Norvège ;
 une commune aux Pays-Bas ;
 une commune en République centrafricaine ;
 une commune en Roumanie ;
 une commune en Slovaquie ;
 une commune en Suède ;
 une commune en Suisse.

Autres 

 Commune, organisation politique ou système de franchise au Moyen Âge ;
 Commune de Paris, gouvernement révolutionnaire de Paris après la prise de la Bastille ;
 la Commune de Paris (1871), période insurrectionnelle de l'histoire de Paris ;
 Commune de Paris (1870), insurrection populaire ;
 Commune de Lyon (1870), insurrection populaire ;
 Commune de Marseille (1870), insurrection populaire ;
 Commune de Saint-Étienne (1870), insurrection populaire ;
 Commune de Narbonne (1870), insurrection populaire.